Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi est un film de Rian Johnson sorti en 2017. Cette œuvre a été adaptée dans d'autres médias :
 Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi, la novélisation du film écrite par Jason Fry ;
 Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi est le nom de la bande originale du film.